Дом и мельница Кульвера Рэндела () — архитектурный памятник в деревне Флорида, округ Ориндж, штат Нью-Йорк, США. Здание мельницы было построено в 1830 году, а дом был построен двадцатью годами позже. Оба здания были добавлены в Национальный реестр исторических мест США в 1998 году (мост, построенный позднее, в реестр не включён). В конце XIX века внешний облик дома был изменён, но в 1990-х годах в процессе подготовки зданий к включению в реестр эти изменения были демонтированы.

Здания и сооружения, построенные в 1830 году
Здания и сооружения штата Нью-Йорк
Объекты Национального реестра исторических мест в штате Нью-Йорк
Водяные мельницы США
Водяные мельницы, построенные в XIX веке
Ориндж (округ, Нью-Йорк)